Abyei (regio), een betwist gebied tussen Soedan en Zuid-Soedan
 Abyei (stad), een stad in dit gebied